Патрик Берг (; ) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Будё-Глимт» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Берг — воспитанник клуба «Будё-Глимт» из своего родного города. 12 июля 2014 года в матче против «Одда» он дебютировал в Типпелиге. 6 августа 2016 года в поединке против «Мольде» Патрик забил свой первый гол за «Будё-Глимт». По итогам сезона клубу вылетел в Первый дивизион Норвегии, но Берг остался в команде и спустя год помог команде вернуться в элиту. В 2020 году Патрик помог «Будё-Глимт» выиграть чемпионат, а через год повторил успех. 

В начале 2022 года Берг перешёл во французский «Ланс», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 4,5 млн. евро. 8 января в матче против «Ренна» он дебютировал в Лиге 1.

Международная карьера 
24 марта 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Гибралтара Берг дебютировал за сборную Норвегии.

Достижения 

Клубные

 «Будё-Глимт»
 Чемпион Норвегии (2) — 2020, 2021

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Ланс»